Невари может означать: 
 Неварцы — непальский народ.
 Неварский язык — язык неварцев.
  — кухня неварцев.